La Coppa delle nazioni africane 1994 fu la 19ª edizione della massima competizione africana per nazionali di calcio. La manifestazione fu organizzata dal Tunisia e fu vinta dalla .

Nell'organizzazione la Tunisia prese il posto dello Zaire. La formula del torneo rimase invariata rispetto all'edizione precedente: le nazionali erano divise in quattro gruppi composti da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone avanzavano il turno per disputare i quarti di finale. Vinse la , al suo secondo titolo.

Squadre qualificate 

 qualificata d'ufficio come paese organizzatore

 qualificata d'ufficio come detentrice del titolo

Il  ha sostituito l', squalificata

Città e stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni